A Sonic Boom amerikai–francia televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelyet Sonic Team alkotott és Natalys Raut-Sieuzac rendezett. A zenéjét Michael Richard Plowman szerezte, a producere Yvette Kaplan és Malinda Hee. Amerikában a Cartoon Network kezdte el vetíteni, Franciaországban a Canal J és a Gulli kezdte el sugározni, Magyarországon pedig a Megamax tűzte műsorra.

Ismertető 
Sonic és barátai békésen éldegélnek az otthonukban. Azonban (mint ahogy lenni szokott) Dr. Tojásfej alattomos trükkjeivel és gonosz szolgáival mindig lesben áll. De Sonicék se gyávák!

Szereplők 

 További szereplők: Dányi Krisztián, Dohy Erika, Jánosi Ferenc, Karsai István, Lázár Erika, Németh Attila, Orosz Gergely, Rosta Sándor, Straub Martin, Szabó Endre, Szűcs Anna Viola, Vámos Mónika

Szinkronstáb

A szinkront a Subway stúdió készítette.

Epizódok

Fogadtatás 
Fogadtatása meglehetősen gyenge volt. Magyarországon való pályafutása eseménytelen volt: PORT.hu-n összesen 2 db értékelése van 5.5/10-es átlaggal, és az egyetlen kommentáló negatív véleménnyel volt a műsorról. IMDb-n, bár elfogadható 6.4/10-es átlaggal rendelkezik, a legjobbnak ítélt 10 értékelés közül egyik se haladta meg a 4/10-et, az ennél több pontot adó értékelések közül mindegyik haszontalanként lett feltüntetve, és ennek következtében többen felvetették a producerek általi szavazathamisítást.

Jegyzetek

További információk 
  
 Sonic Boom a bcdb.com-on 
 Sonic Boom a ouido-productions.com-on

Kapcsolódó szócikkek 
 Sonic the Hedgehog
 Sonic Underground
 Sonic X

2014-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
2017-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Francia számítógépes animációs sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Televíziós akciósorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
2014-ben bemutatott francia televíziós sorozatok
2017-ben befejezett francia televíziós sorozatok